Marius Eriksen (1886-1950) – ginnasta norvegese
 Marius Eriksen (1922-2009) – aviatore, sciatore alpino e attore norvegese